

Patronyme 

 Jean Groix (1950-1991), militant autonomiste breton.

Toponyme 

 Groix, île et commune bretonne du département du Morbihan (France).

Voir aussi 
 Courreaux de Groix, bas-fonds rocheux situés entre l'île de Groix et la rade de Lorient.
 Île de Groix, roulier de la Compagnie Océane qui assure la liaison entre Lorient et le Port Tudy de l'île de Groix.
 Bataille de Groix, bataille navale qui oppose au large de Groix, le , les flottes française et britannique.